«Мальтийский дом» () — французский художественный фильм 1938 года, снятый режиссёром Пьером Шеналем по роману Jean Vignaud.

Премьера фильма состоялась 22 сентября 1938 года.

Сюжет 
В южной части Туниса мальтийский поэт и бродяга Маттео встречает и влюбляется в проститутку Сафию. Их совместная жизнь развивается счастливо. Сафия вскоре ждёт ребенка от Маттео. Для того, чтобы заработать денег для своего будущего ребенка, он участвует в контрабандных операциях и надолго пропадает. Сафия считает его мёртвым. Беспомощная и покинутая всеми, она принимает предложение руки и сердца археолога Андре Червина, богатого коллекционера, который забирает её в Париж. Три года спустя Маттео вновь появляется, и его «воскрешение» ставит под угрозу счастье Сафии и Андре, считающего родившегося ребёнка своим. Он знает слишком много о прошлом Сафии и понимает это. Возникает угроза шантажа со стороны сыщика Россиньоля. Маттео решает не допустить, чтобы муж бросил его бывшую любовь, и совершает самоубийство.

В ролях 
 Вивиан Романс — Сафия
 Луи Жуве — Россиньоль, частный детектив и шантажист
 Жани Ольт — Грета, больная проститутка
 Марсель Далио — Маттео Гордина, мальтийский поэт и бродяга
 Пьер Ренуар — Андре Червин, ученый археолог
 Жан Дави — друг Червина
 Макс Дальбан — Жюль, друг Червина
 Джина Манес — Ольга
 Фреэль — Розина, хозяйка публичного дома
 Пьер Лабри — главарь
 Гастон Модо — кочегар
 Марсиаль Реб — Ибрагим, мальтиец, отец Маттео
 Нина Мираль — жена коллекционера
 Синоэль — Антонин Робиллард
 Флоренс Марли — Диана, секретарь Россиньоля

Ссылки 
 Фильм «Мальтийский дом» на сайте imdb

Фильмы Пьера Шеналя
Фильмы Франции 1938 года
Фильмы-драмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы на французском языке
Экранизации романов Франции